Stanisławowo bezeichnet eine Dörfer in Polen:

Dörfer in der Woiwodschaft Großpolen
 Stanisławowo (Wierzbinek), ein Dorf der Gmina Wierzbinek im Powiat Koniński
 Stanisławowo (Września), ein Dorf der Gmina Września im Powiat Wrzesiński
Dörfer in der Woiwodschaft Masowien
 Stanisławowo (Bieżuń), ein Dorf der Gmina Bieżuń im Powiat Żuromiński
 Stanisławowo (Drobin), ein Dorf der Gmina Drobin im Powiat Płocki
 Stanisławowo (Pomiechówek), ein Dorf der Gmina Pomiechówek im Powiat Nowodworski
 Stanisławowo (Serock), ein Dorf der Gmina Serock im Powiat Legionowski
Dörfer in der Woiwodschaft Podlachien
 Stanisławowo (Juchnowiec Kościelny), ein Dorf der Gmina Juchnowiec Kościelny im Powiat Białostocki
 Stanisławowo (Zbójna), ein Dorf der Gmina Zbójna im Powiat Łomżyński
Dorf in der Woiwodschaft Pommern
 Stanisławowo (Cedry Wielkie) (dt. Schönau), ein Dorf der Gmina Cedry Wielkie